Yada bezeichnet:

 ein Dorf in der Präfektur Gunma: Yada (Gunma) (heute: Yoshii (Gunma))
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Yada (Han)
 eine Stadt in Burkina Faso: Yada (Burkina Faso)

Yada ist der Familienname folgender Personen:

 Asahi Yada (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yada Kimio (1913–1990), japanischer Hochspringer
 Kōji Yada (1933–2014), japanischer Synchronsprecher
 Lena Yada (* 1978), japanisch-amerikanisches Model, Schauspielerin, Surferin und Wrestlerin
 Yūsuke Yada (* 1983), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Jada
 IADA